

Cinema 
 Black Ice – film del 1992 diretto da Neill Fearnley

Letteratura 
 L'interprete (Black Ice) – romanzo di Anne Stuart, n. 322 della collana I nuovi bestsellers
 Ghiaccio nero (The Black Ice) – romanzo di Michael Connelly del 1993
 Black Ice – romanzo di Becca Fitzpatrick del 2014

Meteorologia 
 Ghiaccio nero – brina invisibile provocata dall'abbassamento della temperatura durante condizioni di pioggia fine o nebbia. La tipica forma in cui si presenta è come un sottile strato compatto di ghiaccio perfettamente trasparente poiché del tutto, o quasi, privo di aria al suo interno. Quando si deposita sul manto stradale, il black ice ("nero" perché è nero l'asfalto sotto il ghiaccio) diventa una tipica causa d'incidenti automobilistici, particolarmente insidiosa poiché invisibile, che causa slittamento e perdita di controllo del veicolo.

Musica 
 Black Ice – gruppo musicale death rock statunitense
 Black Ice – album degli AC/DC del 2008

Wrestling 
 Black Ice – finisher di Orlando Jordan
 Black Ice – wrestler colombiano della Total Combat Wrestling